Monotlenek ołowiu, PbO
 Ditlenek ołowiu, PbO2
 Tetratlenek triołowiu, Pb3O4